Вита́лий Федо́тов: Федотов, Виталий Анатольевич (род. 1957) — советский туркменский легкоатлет, спринтер.
 Федотов, Виталий Андреевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Федотов, Виталий Петрович (род. 1957) — начальник Управления МВД России по Вологодской области, генерал-майор полиции.